

Овенсвілл — місто, штат Індіана
 Овенсвілл — місто, штат Міссурі
 Овенсвілл — селище, штат Огайо